Zelmer steht für:

 Zelmer (Unternehmen), polnischer Haushaltsgerätehersteller
 Wolfgang Zelmer (* 1948), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Zellmer